L'édition 2008 de l'Ethias Trophy, tournoi du circuit Challenger, s'est déroulée du 29 septembre au .

En simple, le Russe Teimuraz Gabachvili a remporté cette édition tandis que Michal Mertiňák et Lovro Zovko ont remporté le double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Ethias Trophy
 ATP Challenger Tour

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 

2008
Ethias
Sport en Belgique en 2008
Tennis en septembre 2008
Tennis en octobre 2008